Duitsland:
 Tiefenbach (Federsee), een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Hunsrück), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
 Tiefenbach (Landshut), een plaats in de deelstaat Beieren
 Tiefenbach (Opper-Palts), een plaats in de deelstaat Beieren
 Tiefenbach (Passau), een plaats in de deelstaat Beieren
 Tiefenbach (Saksen), een voormalige gemeente in de deelstaat Saksen
 Oberweiler-Tiefenbach, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts